95-я стрелковая дивизия (95 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Дивизия участвовала в боевых действиях:
 12.07.1943-23.07.1943 
 01.08.1943-20.02.1944 
 29.05.1944-09.09.1944 
 19.10.1944-09.05.1945

Сокращённое наименование — 95 сд

История  
Дивизия формировалась на базе 121-й стрелковой бригады в период март - апрель 1943 года в  районе деревни Павлово (ныне Алексинский район, Тульская область) нa основании Приказа Ставки № 46081 от 20.03.1943, под руководством полковника К. Н. Виндушева.  

В апреле 1943 года   дивизия  включена в состав 3-й резервной армии. В июле  направлена  в состав 21-й армии Западного фронта. В августе  дивизия  в ходе Смоленской операции перешла в наступление и совместно с другими соединениями овладела городом Ельня. В январе 1944 года  в составе 33-й армии  дивизия вела бои в районе Витебска. С 21 февраля она была выведена в резерв Ставки ВГК и переброшена на ст. Старица Калининской области. С 29 мая дивизия была включена в состав 2-го Белорусского фронта и в составе  49-й, затем 50-й армий принимала участие в Белорусской, Могилёвской, Минской, Белостокской и Осовецкой наступательных операциях. За успешное форсирование реки  Днепр ей было присвоено наименование «Верхнеднепровская» (10.7.1944), за овладение городом и крепостью Гродно она была награждена орденом Красного Знамени (25.07.1944), а за освобождение крепости Осовец — орденом Суворова 2-й ст. (01.09.1944). В сентябре — октябре 1944 года дивизия находилась в резерве Ставки ВГК на доукомплектовании, затем была переброшена в район Люблина в состав 33-й армии 1-го Белорусского фронта. С января 1945 года её части принимали участие в Висло-Одерской и Варшавско-Познанской операциях. В Берлинской операции после успешного прорыва обороны противника части дивизии в составе  33-й армии во взаимодействии с другими армиями 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов участвовали в разгроме группировки немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина. Боевые действия дивизия завершила 6 мая выходом главных сил к реке Эльба северо-западнее города Дессау. 

Расформирована согласно директиве Ставки ВГК № 11095 командующему войсками 1-го Белорусского фронта "О переименовании фронта в группу советских оккупационных войск в Германии и её составе" от 29 мая 1945 года.

Полное название 
95-я Верхнеднепровская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия

Состав и награды 
 90-й стрелковый полк
 161-й стрелковый ордена Суворова полк
  (11 июня 1945 года- за участие в боях по ликвидации группы немецких войск, окружённых юго-восточнее Берлина)
 241-й стрелковый ордена Кутузова полк
  (11 июня 1945 года- за участие в боях по ликвидации группы немецких войск, окружённых юго-восточнее Берлина)
 57-й артиллерийский ордена Богдана Хмельницкого полк
  (11 июня 1945 года- за участие в боях по ликвидации группы немецких войск, окружённых юго-восточнее Берлина)
 97-й отдельный самоходно-артиллерийский ордена Ленина дивизион (97 оиптдн)
 48-й отдельный сапёрный батальон
 13-я разведывательная рота
 119-я отдельная рота связи
 103-й медико-санитарный батальон
 30-я отдельная рота химзащиты
 283-я автотранспортная рота
 174-я полевая хлебопекарня
 7-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1766-я полевая почтовая станция
 1723-я полевая касса Госбанка.

Подчинение

Командование

Командиры 
 Виндушев, Константин Николаевич (15.04.1943 - 31.12.1943), полковник;
 Фокин, Валентин Иванович (04.01.1944 - 11.01.1944), полковник;
 Голубев, Дмитрий Иванович (12.01.1944 - 20.06.1944), полковник;
 Артемьев, Сергей Константинович (21.06.1944 - 26.04.1945), полковник;
 Ильин, Алексей Иванович (27.04.1945 - ??.07.1945), полковник.

Заместители командира 
...
 Фокин, Валентин Иванович (??.06.1943 - 22.06.1945), полковник;
...

Начальники штаба 
...

Награды и наименования 

Личному составу 95-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии было объявлено четыре благодарности в приказах Верховного Главнокомандующего:

 За форсирование реки Проня западнее города Мстиславль, прорыв сильно укреплённой оборону немцев, овладение районным центром Могилёвской области — городом Чаусы и освобождение более 200 других населённых пунктов, среди которых Черневка, Ждановичи, Хоньковичи, Будино, Васьковичи, Темривичи и Бординичи. 25 июня 1944 года № 117.
 За форсирование реки Днепр и за освобождение крупного областного центра Белоруссии города Могилёв — оперативно важного узла обороны немцев на минском направлении, а также за овладение городами Шклов и Быхов. 28 июня 1944 года № 122.
 За участие в боях по освобождению городом и крепостью Осовец — мощного укреплённого района обороны немцев на реке Бобр, прикрывающего подступы к границам Восточной Пруссии. 14 августа 1944 года № 166.
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357.

Отличившиеся воины дивизии

В дивизии служили 
 Шинкарёв, Василий Степанович  (1925 — 1985) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения об упоминаниях 95 стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Западный фронт (Великая Отечественная война)
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году